Il singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Juan Ignacio Chela era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per motivi personali.

Ryan Sweeting ha battuto in finale Kei Nishikori 6–4, 7–6(3).

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Mardy Fish (quarti di finale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Guillermo García López (quarti di finale)
  John Isner (quarti di finale)

 Benjamin Becker (primo turno)
 Kei Nishikori (finale)
 Pablo Cuevas (semifinali)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2011